Estaing (Aveyron)
 Estaing (Hautes-Pyrénées)
 Étaing (Pas de Calais)